Denis Jewsejew ist der Name folgender Personen:

* Denis Sergejewitsch Jewsejew (* 1973), russischer Tennisspieler
 Denis Jewsejew (Tennisspieler) (* 1993), kasachischer Tennisspieler